czapelka (czapla złotawa) – gatunek ptaka brodzącego z rodziny czaplowatych

2 cieki w Polsce:
 Czapelka – rzeka, dopływ Krzny
 Czapelka – struga, dopływ Myśli

Zobacz też 
 Czapelki